Bakow kan syfta på följande platser:

Polen 

 Bąków (ort i Polen, Nedre Karpaternas vojvodskap), Powiat stalowowolski, 
 Bąków (ort i Polen, Opole vojvodskap), Powiat brzeski, 
 Bąków (ort i Polen, Schlesiens vojvodskap), Powiat cieszyński,

Tjeckien 

 Bakov nad Jizerou, ort, Mellersta Böhmen, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar